«Драгон» — название ряда футбольных клубов:
*  () — сальвадорский клуб из города Сан-Мигель.
 «Драгон» () — клуб из Французской Полинезии, город Папеэте.
  () — камерунский  клуб из города Яунде.
  () — клуб из Экваториальной Гвинеи, базирующийся в городе Бата.
  ( — бенинский клуб из города Порто-Ново.

См. также 
 Драгонс